Megalomma pacifica är en ringmaskart som beskrevs av Roland Johansson 1927. Megalomma pacifica ingår i släktet Megalomma och familjen Sabellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
pacifica